római istennő, Szeléné megfelelője
 Aranyoslóna román neve
 Luna (keresztnév)
 Luna Lovegood, a Harry Potter könyvek szereplője
 2K6 Luna, szovjet harcászati ballisztikus rakéta
 9K52 Luna–M, szovjet harcászati ballisztikus rakéta
 Luna, szovjet hordozórakéta
 Luna, község Spanyolországban, Zaragoza tartományban, Aragónia autonóm közösségben.